Горрис — имя собственное; распространено в виде фамилий:

 Горрис, Альберто (род. 1958) — испанский футболист.
  (род. 1964) — испанский теннисист.
 Горрис, Марлен (род. 1948) — нидерландская кинематографистка.
  (род. 1981) — южноафриканский легкоатлет.

См. также